Novo steht für:

 Novo (Magazin), deutsches politisches Online-Magazin
 Rio Novo, mehrere Flüsse in Brasilien
 eine dänische Firmengruppe, siehe Novo Holdings
 Partido Novo (NOVO), brasilianische politische Partei

Novo ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro Novo (* 1978), spanischer Fußballspieler
 Ferruccio Novo (1897–1974), italienischer Fußballtrainer und -funktionär
 José Cayetano Parra Novo (* 1950), spanisch-guatemaltekischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Santa Rosa de Lima
 Juan José Novo (1922–2001), argentinischer Fußballspieler
 Leonardo Novo (* 1990?), uruguayischer Fußballspieler
 Luís Novo (* 1970), portugiesischer Marathonläufer
 Luís Carlos Novo Neto (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Nacho Novo (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Olga Novo (* 1975), spanische Schriftstellerin
 Salvador Novo (1904–1974), mexikanischer Autor
 Stefano Novo (1862–1927), italienischer Maler

Novo steht als Abkürzung für:
 die russische Nowolasarewskaja-Station in der Antarktis

Siehe auch:
 de novo
 Nova
 Novum

Abkürzung